Французский собор (, официальное название Французская церковь Фридрихштадта, ) — французская реформатская церковь во Фридрихштадте на берлинской площади Жандарменмаркт напротив Немецкого собора. Одна из достопримечательностей города. Здание называется собором, хотя здесь никогда не находилась епископская кафедра.

История 
В начале XVIII века французские гугеноты составляли четверть населения Берлина. В 1701 году они начали строительство собственного здания, которое было завершено в 1705 году. Строительством руководили Луи Кайяр и Авраам Кесней, за образец была взята разрушенная гугенотская церковь в Шарантон-Сен-Морис.

В 1785 году Карл фон Гонтард по приказу прусского монарха Фридриха II в ходе реконструкции Жандарменмаркет реконструировал обе церкви, находящиеся на площади. Над зданием был построен огромный купол.

В 1817 году французская община, как и большинство прусских кальвинистов, присоединилась к унионистской Евангелической церкви Пруссии. Община сохранила реформатское вероучение. Тем не менее, в здании были добавлены новые детали — например, установлен орган. Сегодняшнее сообщество является частью Евангелической церкви Берлина, Бранденбурга, Силезии и Верхней Лужицы в составе Евангелической церкви Германии.

Здание было сильно повреждено в ходе Второй мировой войны, однако потом полностью восстановлено.

Ссылки 
 Французский собор на сайте berlin.de

Достопримечательности Берлина
Церкви Берлина
Барочная архитектура Берлина
Архитектура классицизма
Соборы Германии
Жандарменмаркт
Реформатские церкви
Евангелические храмы Германии